

Portalegre